Takaharu Nishino (Osaka, ) é um futebolista japonês que atua como zagueiro no Gamba Osaka.

Títulos 
 Gamba Osaka
J-League: 2014
J-League 2: 2013
Copa do Imperador: 2014
Copa da Liga Japonesa: 20014,

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Naturais de Osaka